«Три мушкетёра» () — кинофильм. Экранизация произведения Александра Дюма.

Сюжет 
Сюжет фильма в целом повторяет сюжет романа Дюма, однако фильм полон юмора и снят с большой долей иронии.

В ролях

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Ричард Лестер
 Продюсеры: Александр Салкинд, Илья Салкинд
 Сценарист: Джордж МакДоналд Фрейзер
 Композитор: Мишель Легран
 Оператор: Дэвид Уоткин

Художественные особенности 
Несмотря на то что сюжет фильма достаточно строго следует первоисточнику, Джордж Макдональд Фрейзер, известный по серии пародийных исторических романов «Флэшмен», добавил в него большое количество комедийных сцен. В батальных сценах, поставленных Уильямом Хоббсом, в качестве оружия чаще используются предметы интерьера, чем шпаги, и соперники часто вступают в рукопашную. Персонаж Ракель Уэлч, в свою очередь, создает атмосферу легкомысленности.

История создания 
Согласно сценаристу Джорджу МакДоналду Фрейзеру, Ричард Лестер стал заниматься проектом после того, как продюсеры стали рассматривать The Beatles на роли мушкетёров (Лестер снимал два фильма с группой). Позже продюсеры отказались от идеи, но Лестер остался на проекте.

Фильм снимался в Испании на протяжении 17 недель.
Первоначально продолжительность фильма составляла около 3 часов, но впоследствии он был разбит на две части. Вторая часть вышла на экраны год спустя под названием «Четыре мушкетёра: Месть миледи». За исключением Чарльтона Хестона, персонаж которого имел небольшое экранное время, все актёры были возмущены решением продюсеров: никто из них не знал, что сыграл в двух фильмах по цене одного. После этого прецедента все контракты, заключённые актёрами, входящими в актерскую гильдию (Screen Actors Guild), включают так называемый «пункт Салкинда», в котором оговаривается, для производства какого числа фильмов будет использован отснятый материал.

В 1989 году актёрский состав вернулся на экраны в продолжении «Возвращение мушкетёров», вольной интерпретации романа «Двадцать лет спустя». Однако третий фильм не имел такого зрительского успеха, как первые два.

Награды и номинации

Награды 
 1975 — Золотой глобус — Лучшая киноактриса в мюзикле или комедии — Ракель Уэлч
 1975 — Британская кинопремия газеты Evening Standard — Лучшая комедия — Ричард Лестер
 1975 — Премия британской гильдии сценаристов— Лучший британский комедийный сценарий — Джордж Макдональд Фрейзер

Номинации 
 1975 — BAFTA — Anthony Asquith Award for Film Music — Мишель Легран
 1975 — BAFTA — Лучший художник-постановщик — Брайан Итвелл
 1975 — BAFTA — Лучший оператор — Дэвид Уоткин
 1975 — BAFTA — Лучший дизайн костюмов — Ивонн Блэк
 1975 — BAFTA — Лучший монтаж — Джон-Виктор Смит
 1975 — Золотой глобус — Лучший кинофильм (мюзикл или комедия)
 1975 — Grammy — Альбом с лучшим оригинальным саундтреком для художественного фильма — Мишель Легран

См. также 
 Четыре мушкетёра: Месть миледи (фильм)
 Возвращение мушкетёров (фильм, 1989)

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Фильмы на английском языке
Фильмы Великобритании 1973 года
Фильмы Испании 1973 года
Фильмы США 1973 года
Приключенческие фильмы Великобритании
Кинокомедии США
Кинокомедии Великобритании
Кинокомедии Испании
Кинокомедии 1973 года
Фильмы о трёх мушкетёрах
Фильмы Ричарда Лестера
Фильмы-боевики Великобритании
Фильмы-боевики Испании
Фильмы-боевики США
Приключенческие фильмы США
Фильмы-мелодрамы Великобритании
Фильмы-мелодрамы Испании
Фильмы-мелодрамы США
Фильмы Панамы
Фильмы 20th Century Studios
Фильмы с музыкой Мишеля Леграна